Enghave Brygge (buurt), een buurt in het zuiden van Kopenhagen
 Enghave Brygge (metrostation), metrostation in bovengenoemde buurt